Hummingbird lehetséges jelentései:

Zene 
 Hummingbird (együttes) – brit rockegyüttes

 Hummingbird (Jessica Robinson-stúdióalbum)
 Hummingbird (Local Natives-stúdióalbum)
 Hummingbird (Paul Gonsalves-stúdióalbum)
 Hummingbird (Rick Wakeman- és Dave Cousins-stúdióalbum)

 Hummingbird (Don Robertson-dal)
 Hummingbird (Restless Heart-dal)
 Hummingbird (Seals and Crofts-dal)